О́круг Хи́лсборо () — название нескольких округов США: Хилсборо — округ в штате Нью-Гэмпшир.
 Хилсборо — округ в штате Флорида.